В списке перечислены лидеры государств по состоянию на 1929 год. В том случае, если ведущую роль в государстве играет коммунистическая партия, указан как де-юре глава государства — председатель высшего органа государственной власти, так и де-факто — глава коммунистической партии.

Если в 1929 году в каком-либо государстве произошла смена руководителя, в списке указываются оба из них. В случае если государство сменило флаг, указываются также оба флага.

Цветом выделены страны, в которых в данном году произошли смены власти вследствие следующих событий:
 Получение страной независимости;
 Военный переворот, революция, всеобщее восстание ;
 Президентские выборы;
 парламентские выборы, парламентский кризис;
 Смерть одного из руководителей страны;
 Иные причины.

Значимые события 
Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 1 января — на пост президента Никарагуа после завершения гражданской войны между либералами и консерваторами вступил либерал Хосе Мария Монкада, победивший на президентских выборах 4 ноября 1928 года;
 6 января — король Королевства сербов, хорватов и словенцев Александр I осуществил переворот, отменил конституцию, распустил парламент, запретил политические партии и установил королевскую диктатуру. Новым главой правительства назначен начальник дворцовой стражи генерал Петар Живкович;
 14 января — в условиях всеобщего восстания король Афганистана Аманулла-хан отрёкся от престола и эмигрировал из страны;
 18 января — вождь восставших афганских племён Бачаи Сакао провозглашён эмиром Афганистана под именем Хабибуллы Гази;
 11 февраля — в фамильном замке Фельдсберг в Вальтице (Чехия) после 70 лет правления скончался князь Лихтенштейна Иоганн II . Престол занял его младший брат Франц I;
 4 марта — на пост президента США вступил республиканец Герберт Кларк Гувер, победивший на президентских выборах 6 ноября 1928 года кандидата от Демократической партии Альфреда Смита;
 30 мая — диктатор Венесуэлы генерал Хуан Висенте Гомес формально передал власть в стране председателю Верховного суда Хуану Баутисте Пересу и удалился в своё имение в Маракайе, откуда продолжил контролировать политику Венесуэлы в качестве главнокомандующего армией;
 7 июня — Джеймс Рамси Макдональд сформировал новое правительство Великобритании после победы Лейбористской партии на парламентских выборах 30 мая 1929 года;
 2 июля — после критики со стороны императора и парламента ушёл в отставку премьер-министр Японии Гиити Танака. Новый кабинет сформировал лидер партии «Риккей Минсейто» Осати Хамагучи;
 8 июля — в Португалии сформировано правительство генерала Артура Ивенша Ферраса.
 9 июля — Государственным старейшиной Эстонии стал Отто Страндман;
 27 июля — по состоянию здоровья и возрасту ушёл в отставку ветеран политической жизни Франции, премьер-министр Раймон Пуанкаре, занимавший этот пост с 1926 года. Через два дня премьер-министром стал другой ветеран французской политики Аристид Бриан, сформировавший свой одиннадцатый кабинет;
 16 августа — новое правительство Финляндии сформировал Кюёсти Каллио, представитель партии Аграрный союз, победившей на внеочередных парламентских выборах 1-2 июля 1929 года после 12 лет доминирования социал-демократов в парламенте;
 15 октября — Мухаммед Надир-шах провозглашён королём Афганистана после свержения Бачаи Сакао;
 22 октября — премьер-министром Австралии стал Джеймс Генри Скаллин, лидер Лейбористской партии, победившей на федеральных выборах 12 октября 1929 года;
 29 октября — ушёл в отставку премьер-министр Франции Аристид Бриан, ветеран политической жизни Франции, за три месяца до этого сформировавший свой последний кабинет;
 3 ноября — новым премьер-министром Франции стал один из новых лидеров Демократического альянса, ближайший сотрудник Раймона Пуанкаре Андре Тардьё. Начался переход власти в стране к новому поколению политиков;
 26 ноября — скончался наследственный премьер-министр Непала генерал-фельдмаршал Чандра Шамшер Джанг Бахадур, неограниченный правитель страны с 1901 года. Власть перешла к его брату генералу Бхиму Шамшеру.
 9 декабря — новым президентом Греции вместо подавшего в отставку адмирала Павлоса Кунтуриотиса стал Александрос Займис;

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Комментарии

Источники 

1929
1929 год